Lipi (en sánscrito: लिपि) significa "escritura, letras, alfabeto", y en este contexto alude a los alfabetos, la manera de escribir, o en forma modificada, tal como लिपी, a la acción de pintar, decorar o ungir una superficie para expresar algo. 

El término lipi aparece en múltiples textos hinduistas, budistas y jainistas, algunos de los cuales datan del primer milenio a.C.. Por ejemplo, la sección 3.2.21 del  Astadhyayi de Pänini, compuesto entre mediados del siglo IV a.C., menciona lipi en el contexto de una escritura. Sin embargo, Pänini no describe el alfabeto sánscrito ni menciona su nombre. El Arthashastra, en la sección 1.2-5, afirma que lipi formaba parte del sistema educativo en la antigua India.

De acuerdo con textos budistas tales como Lalitavistara-sutra, el joven Siddhartha y futuro Buda se instruyó en filología y escrituras en una escuela del brahmin Lipkara y Deva Vidyasinha. Estos textos enumeran los lipi que el Buda de la antigua India conocía de niño. La lista contiene sesenta y cuatro escrituras, si bien Salomón advierte de que "hay varios factores que limitan el valor histórico de esta enumeración". Una versión de esta lista de sesenta y cuatro antiguas escrituras se encuentra en la traducción al chino de un texto budista de la India, traducción datada del año 308.

Los textos canónicos del Jainismo enumeran dieciocho lipi, con numerosos nombres de tipografías escritas que no aparecen en la lista budista de sesenta y cuatro lipi. Buhler afirma que la lista jainista de tipografías jainistas en la antigua India, es probablemente "mucho más antigua" que la lista budista.

Terminología
Lipi significa "escritura, alfabeto" tanto en sánscrito como en pali. Lipika o lipikara significa "escriba" o "el que escribe", mientras que lipijnana y lekhā significan "ciencia o arte de escribir". Términos relacionados tales como lekhā (लेखा, relacionado con rekhā o línea) y likh (लिख) se encuentran en textos  sánscrito védicos  y posvédicos del hinduismo, así como en idiomas regionales tales como los Textos Pali del budismo.

Un término relacionado lip (लिप्) aparece en el verso 4.4.23 del Brihadaranyaka Upanishad, verso 5.10.10 Chandogya Upanishad, verso 2 en Isha Upanishad y verso 5.11 en Katha Upanishad.  Significa "untar, manchar". Estos son los primeros Upanishads y parte de la literatura védica del hinduismo.

According to section 4.119 of the Unadisutras as now received, lipi is derived from the Sanskrit root lip. 

Los propios Unadisutras  ciertamente existieron antes de la época de Pāṇini,  Max Müller ha planteado casos de interpolaciones posteriores, aunque Müller no discute si el sutra relacionado con lipi fue interpolado. Salomon en 1995 comentó: "El testimonio externo de fuentes literarias y de otro tipo sobre el uso de la escritura en la India anterior a Ashokan es vago e inconcluso. En el pasado, varios eruditos han encontrado supuestas pruebas de la escritura anterior a Maurya en fuentes védicas posteriores, literatura, el canon pali, los primeros tratados gramaticales sánscritos de Pāṇini y sus sucesores, y las obras de los historiadores clásicos europeos. Pero todas estas referencias están sujetas en diversos grados a problemas cronológicos o interpretativos ".

Los Edictos de Ashoka (alrededor del año 250 a. C.) usan la palabra Lipī. Según algunos autores, la palabra "lipi", ortografiada como "dipi" en las dos versiones Kharosthi de los edictos sobre rocas, proviene del prototipo del persa antiguo dipi (𐎮𐎡𐎱𐎡) que también significa "inscripción", que es utilizado por ejemplo por Darío I en su inscripción de Behistun. E. Hultzsch, un epigrafista en el Imperio Británico colonial, en su estudio de 1925 sobre Inscripciones de Asoka, consideró la derivación de lip insostenible debido a estos dos edictos de roca de la versión Kharosthi las inscripciones del siglo III a. C. utilizan dipi en lugar de lipi. Hultzsch, así como Sharma, afirman que esto sugiere un préstamo y difusión de lipi de un prototipo del antiguo persa dipi. Según una opinión alternativa, la palabra "lipi" se basa en "lepa" (lekha, likh) y la raíz "lip", que significa "colorear, pintar". Además, este punto de vista dice que el vínculo entre "lipi" y "dipi" es filológicamente "inverosímil".

Referencias

Palabras en sánscrito